Малые Васильки — посёлок в составе Головчинского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Васильки, Старое Село, Головчин, Сурды, Север.

Примечания 

Населённые пункты Белыничского района